En Pologne, Siedlisko est le nom :

dans la voïvodie de Lubusz
 de la gmina de Siedlisko, dans le powiat de Nowa Sól
 du village de Siedlisko, chef-lieu de cette gmina
 du village de Siedlisko, dans le powiat de Krosno Odrzańskie

dans la voïvodie de Varmie-Mazurie
 du village de Siedlisko, dans le powiat d'Elbląg
 du village de Siedlisko, dans le powiat de Gołdap

dans d'autres voïvodies
 du village de Siedlisko, dans la voïvodie de Grande-Pologne
 du village de Siedlisko, dans la voïvodie de Łódź
 du village de Siedlisko, dans la voïvodie de Lublin